

Patronyme 

 Kamal Kadmi (1962-), un acteur marocain.

Prénom